Юзеф Паулин Ян Адам Сангушка (, 20 июня 1740, Кольбушова — 12 мая 1781, Краковец) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, надворный маршалок литовский (1760—1768) и великий маршалок литовский (1768—1781). Староста кременецкий и черкасский. Имел палацы в Минске и Гродно.

Происходил из княжеского рода Сангушко, герба Погоня. Старший сын великого маршалка литовского и ордината острожского, князя Павла Кароля Сангушко, от третьего брака с Барбарой Урсулой Дунин. Имел братьев Януша Александра, Януша Модеста и Иеронима Януша.

Биография 
В 1754 году князь Юзеф Паулин Сангушко был избран послом на вальный сейм. В 1760 году был назначен надворным маршалком литовским. В сейме 1767—1768 годах представил проект реформы Речи Посполитой. В 1768 году получил должность великого маршалка литовского.

В 1764 году князь Юзеф Паулин Сангушко, сторонник магнатской группировки «Фамилии», поддержал избрание Станислава Понятовского на польский королевский престол. В 1771 году тайно присоединился к Барской конфедерации.

В 1763 году стал кавалером ордена Белого Орла.

Семья 
В 1774 году женился на Анне Цетнер (ум. 1814), дочери воеводы белзского, графа Игнацы Цетнера (1728—1800) и Людвики Потоцкой, от брака с которой имел единственного сына — Романа (1775—1790).

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.

Персоналии по алфавиту
Юзеф Паулин
Родившиеся в 1740 году
Умершие в 1781 году